Megane steht für:
 den französischen weiblichen Vornamen Mégane
 das Automobil Renault Mégane
 das jap. Wort für Brille bzw. im übertragenen Sinn die Bezeichnung für männliche Charaktere die eine Brille tragen, siehe: Meganekko
 Megane (Film), ein Film von Naoko Ogigami

Megane ist der Künstlername von:
 Alex Megane (* 1978), deutscher DJ